L'Orange Prokom Open 2004 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 7ª edizione del  Orange Warsaw Open, che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2004 e della Tier III nell'ambito nel WTA Tour 2004. Si è giocato al Warszawianka Courts a Varsavia in Polonia,dal 9 al 15 agosto 2004.

Campioni

Singolare maschile

 Rafael Nadal ha battuto in finale  José Acasuso, 6–3, 6–4

Doppio maschile

 František Čermák /  Leoš Friedl hanno battuto in finale  Martín García /  Sebastián Prieto, 2–6, 6–2, 6–3

Singolare femminile 

 Flavia Pennetta ha battuto in finale  Klára Zakopalová, 7-5, 3-6, 6-3

Doppio femminile

 Nuria Llagostera Vives /  Marta Marrero hanno battuto in finale  Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska, 6–4, 6–3

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 2004